Bolidi in corsa (The Road to Glory) – film del 1926 diretto da Howard Hawks
 Le vie della gloria (The Road to Glory) – film del 1936 diretto da Howard Hawks